Крешимир:

 Крешимир I — король Хорватии из династии Трпимировичей, правивший в 935—945 годах.
 Крешимир II
 Крешимир III — король Хорватии из династии Трпимировичей, правивший в 1000—1030 годах.
 Крешимир IV